Евгений Воропай:
 Воропай, Евгений Викторович (род. 1978) — российский пловец в ластах.
 Воропай, Евгений Семёнович (род. 1944) — советский и российский учёный в области молекулярной спектроскопии и спектрально-оптического приборостроения.